Diego López peut désigner :

 Diego Lopez I de Haro (vers 1075-1124), seigneur de Biscaye ;
 Diego López II de Haro (av. 1162-1214), seigneur de Biscaye ;
 Diego López III de Haro (?-1254), seigneur de Biscaye ;
 Diego Lopez IV de Haro (?-1289), seigneur de Biscaye ;
 Diego López V de Haro (vers 1250–1310)), seigneur de Biscaye ;
 Diego López (1974-), footballeur uruguayen ;
 Diego López (1981-), footballeur espagnol ;
 Diego López (1997-), coureur cycliste espagnol.